Острова Ниуас () — самая северная островная группа в архипелаге Тонга (Королевство Тонга).

География 

Включает в себя три вулканических острова:
 Ниуатопутапу
 Ниуафооу
 Тафахи.

История 
Острова Ниуас были открыты в 1616 году голландскими путешественниками Якобом Лемером и Виллемом Схаутеном.

Население 
Острова образуют административную единицу, административный центр которой расположен в поселении Хихифо на острове Ниуатопутапу. Численность населения островов составляет 1665  человек (2006).

Примечания 

Острова Ниуас
Острова Тихого океана
Ниуас